Campeonato Uruguayo de Fútbol 2007-08 puede referirse a:

 el campeonato 2007-08 de la Primera División;
 el campeonato 2007-08 de la Segunda División;
 el campeonato 2007 de la Liga Metropolitana Amateur;
 el campeonato 2008-09 de la Segunda División Amateur.